The Fable of the Kid Who Shifted His Ideals to Golf and Finally Became a Baseball Fan and Took the Only Known Cure er en amerikansk stumfilm fra 1916.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Stumfilm fra USA
Amerikanske film fra 1916